Predhódnik je lahko:

Predhodnik števila - v matematiki število, ki je v določenem zaporedju neposredno pred kakim  drugim številom. Pri zaporedju naravnih ali celih števil je predhodnik za ena manjši od števila.
Predhodnik (oseba) - kdor je pred kom drugim imel, zavzemal njegov položaj, funkcijo: direktorjev, predsednikov predhodnik
Predhodnik (smer) - kdor s svojo dejavnostjo pripravlja pojavitev, vpliva na razvoj nove smeri, novih spoznanj, zlasti v umetnosti, znanosti (primer predhodniki realizma).

Glej tudi 
 naslednik